

Cinema 
Gambit - Grande furto al Semiramis (Gambit) – film del 1966 diretto da Ronald Neame
Gambit - Una truffa a regola d'arte (Gambit) – film del 2012 diretto da Michael Hoffman

Fumetto 
Gambit – personaggio Marvel Comics
Gambit – personaggio del fumetto italiano Zagor

Letteratura 
Scacco al re per Nero Wolfe (Gambit) – romanzo di Rex Stout del 1962

Televisione 
 L'arma perduta (Gambit) – doppio episodio della settima stagione di Star Trek: The Next Generation

Altro 
Operazione Gambit – operazione militare della seconda guerra mondiale

Altri progetti